Gunung Bakar är ett berg i Indonesien.   Det ligger i provinsen Jawa Tengah, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Toppen på Gunung Bakar är  meter över havet.

Terrängen runt Gunung Bakar är kuperad söderut, men norrut är den platt. Terrängen runt Gunung Bakar sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Gunung Sipencrit,  meter över havet,  km sydost om Gunung Bakar. Runt Gunung Bakar är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Adiwerna,  km norr om Gunung Bakar. I omgivningarna runt Gunung Bakar växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Jawa Tengah
Berg i Indonesien 200 meter över havet eller högre